Belmont Estates ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Belmont Estates (South Carolina), im Richland County
 Belmont Estates (Montgomery County, Virginia)
 Belmont Estates (Rockingham County, Virginia)